Дмитрий Обухов:
 Обухов, Дмитрий Алексеевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Обухов, Дмитрий Владимирович (род. 1970) — российский автор-исполнитель.
 Обухов, Дмитрий Иванович (1909—1977) — новатор угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.